Masontown podría referirse a:

 Masontown (Pensilvania), macomunidad estadounidense; o
 Masontown (Virginia Occidental), pueblo.